Mira (ime), Mirjana
 Mira (prezime)
 Mira Ceti, zvijezda

Geografija 
 Mira (rijeka u Kanadi), Nova Scotia, Kanada
 Mira (kanton), Ekvador
 Mira (rijeka u Južnoj Americi), Ekvador i Kolumbija
 Mira (grad u Italiji), Veneto, Italija
 Mira (grad u Portugalu)
 Mira (općina u Portugalu)
 Mira (rijeka u Portugalu)
 Mira (grad u Španjolskoj)
 Mira, Illinois, SAD
 Mira, Louisiana, SAD

Povijest 
 Mira (Turska), antički grad